Nicolaas van Hoensbroek kan zijn:
 Nicolaas I van Hoensbroeck (ca. 1300-1371)
 Nicolaas II van Hoensbroeck (1360-1428)
 Nicolaas III van Hoensbroeck (1405-1473)
 Nicolaas IV van Hoensbroeck (1430-1516)
 Nicolaas V van Hoensbroeck  (ca. 1466-)
 Nicolaas VI van Hoensbroeck commandeur van de Duitse Orde  (ca. 1518-1567)